Anna Melato – attrice, cantautrice e doppiatrice italiana
 Mariangela Melato – attrice italiana
 Maria Melato – attrice italiana di teatro, radio e cinema